Landtagswahl 2010 steht für:
in Deutschland:
 Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 (9. Mai)
in Österreich:
 Landtagswahl im Burgenland 2010 (30. Mai)
 Landtagswahl in der Steiermark 2010 (26. September)
 Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 2010 (10. Oktober)